Dons steht für:
 Dons, Dorf der dänischen Kommune Kolding in der Region Syddanmark.
 FC Aberdeen, schottischer Fußballverein
 Milton Keynes Dons, englischer Fußballverein
 Los Angeles Dons, ehemaliges American-Football-Team
 AFC Wimbledon, englischer Fußballverein

Dons ist der Familienname folgender Personen:
 Aage Dons (1903–1993), dänischer Schriftsteller
 Elisabeth Dons (1864–1942), dänische Opernsängerin (Mezzosopran/Sopran)

Siehe auch:

D.O.N.S., (eigentlich: Oliver Goedicke), deutscher House-DJ und Musikproduzent